Luci Marci Filip (amic de Filip V), romà que va establir llaços d'hospitalitat amb Filip V de Macedònia
 Luci Marci Filip (cònsol 91 aC), tribú de la plebs el 104 aC i cònsol el 91 aC
 Luci Marci Filip (cònsol 56 aC), cònsol el 56 aC
 Luci Marci Filip (tribú), tribú de la plebs el 49 aC